Il doppio del Torneo Godó 2002 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Donald Johnson e Jared Palmer erano i detentori del titolo, ma hanno perso nel 2º turno contro Guillermo Cañas e David Nalbandian.

Michael Hill e Daniel Vacek hanno battuto in finale 6–4, 6–4 Lucas Arnold e Gastón Etlis.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

 Donald Johnson /  Jared Palmer (secondo turno)
 Mahesh Bhupathi /  Todd Woodbridge (secondo turno)
 Joshua Eagle /  Sandon Stolle (secondo turno)
 Petr Pála /  Pavel Vízner (quarti di finale)

 Martin Damm /  Cyril Suk (semifinali) 
 Andrew Florent /  Brian MacPhie (primo turno) 
 Lucas Arnold /  Gastón Etlis (finale) 
 David Adams /  Simon Aspelin (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Torneo Godó 2002
ATP Tour 2002